Lavanda (Lavandula) – specie botanica
 Lavanda – colore
Lavanda rosata
 Lavanda gastrica – processo di svuotamento iatrogeno dello stomaco
 Lavanda dei piedi – episodio biblico, ripreso nel rito liturgico cattolico della Messa nella Cena del Signore
Lavanda – canzone di Tricarico del 2002
Lavanda è Blu – Ninna nanna tradizionale anglosassone.